Lac Simon kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lac Simon, Outaouais, sjö i Québec, 
 Lac Simon, Val-d'Or, sjö i Abitibi-Témiscamingue, Québec,